José Borges foi presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil.